Ykskuusi är en udde i Finland. Den ligger i Ijo kommun i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Ykskuusi.  Trakten runt Ykskuusi är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Ykskuusi växer huvudsakligen  

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Ijo